De oude naam van een plaats in Albanië, zie Vlorë

 Aulon (Creuse)
 Aulon (Haute-Garonne)
 Aulon (Hautes-Pyrénées)